Чакава има више значења:

 Чакава (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чакава (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику